Protopannaria är ett släkte av lavar. Protopannaria ingår i familjen Pannariaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protopannaria